La Laguna steht für folgende geographischen Objekte:

in Mexiko:
 La Laguna (Altamirano), Ort in Chiapas
 La Laguna (Bejucal de Ocampo), Ort in Chiapas
 La Laguna (Tonalá), Ort in Chiapas
 La Laguna (Hidalgo), Ort in Hidalgo
 La Laguna (Puebla), Ort in Puebla
 La Laguna (Veracruz), Ort in Veracruz
 La Laguna (Zacatecas), Ort in Zacatecas
 La Laguna y Monte del Castillo, Ort in Veracruz
 Zona metropolitana de La Laguna, Metropolregion

in Panama:
 La Laguna (Panamá Oeste), Ort
 La Laguna (Veraguas), Ort

in Spanien:
 La Laguna (Castrillón), Ort in Asturien
 La Laguna (Polaciones), Ort in Kantabrien
La Laguna (La Palma), Ort auf La Palma
 Laguna de Castilla (kurz La Laguna), Ort in Kastilien-León
 San Cristóbal de La Laguna, Stadt auf Teneriffa

in anderen Ländern:
 La Laguna (Córdoba), Ort in Argentinien
 La Laguna (El Salvador), Municipio im Departamento Chalatenango, El Salvador

Siehe auch:
 Universität La Laguna in San Cristóbal de La Laguna